Передо Лейге:

 Передо Лейге, Антонио (1936—2012) — боливийский революционер и политический деятель.
 Передо Лейге, Гидо Альваро (1938—1969) — боливийский революционер, брат Роберто Передо Лейге и Освальдо Передо Лейге, соратник Эрнесто Гевары.
 Передо Лейге, Освальдо (1941—2021) — боливийский медик, революционер, впоследствии — политический деятель.
 Передо Лейге, Роберто (1938—1967) — боливийский революционер, брат Гидо Альваро Передо Лейге и Освальдо Передо Лейге, соратник Эрнесто Гевары.